Palmyra är ett släkte av ringmaskar. Palmyra ingår i familjen Aphroditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar